Desolation Row () — заключительный трек альбома Боба Дилана Highway 61 Revisited. Выделяется среди других песен своей длительностью — 11:21 — и сюрреалистическим текстом. Первая студийная песня в истории рок-музыки длиннее 10 минут.. Записана 4 августа 1965 года в студии Columbia в Нью-Йорке. Rolling Stone поставил песню на 187 место в чарте 500 Величайших Песен Всех Времен.

Трек часто признают одним из величайших творений Боба Дилана.

Запись 
Альбомная версия песни акустическая, но изначально она была электронной. Первая запись была сделана 29 июля 1965 года с Элом Купером на электрогитаре и Харви Бруксом на бас-гитаре. Эта версия была издана в 2005 году на The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home: The Soundtrack.

2 августа Дилан записал еще пять раз Desolation Row. Версия Highway 61 Revisited была записана на сессии 4 августа 1965 года в «Студии A» Columbia Records в Нью-Йорке. Гитарист из Нашвилла Чарли Маккой, оказавшийся в то время в Нью-Йорке, был приглашен продюсером Бобом Джонстоном для импровизации партии акустической гитары, а Расс Савакас сыграл на басс-гитаре. Полиццотти относит часть успеха песни именно к участию Маккоя: «Пока широкие слова и гипнотическая мелодия Дилана обрисовывают громадную картину, именно проигрыши Маккоя оттеняют ее». Фрагменты из августовских сессий были выпущены на The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965–1966 в 2015 году.

Каверы

Версия My Chemical Romance 

My Chemical Romance исполнили кавер-версию Desolation Row для саундтрека 2009 года фильма «Хранители».

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 "Desolation Row", полный текст песни

Песни Боба Дилана